De Krim in de Oudheid  (varianten: Taurië, Taurica of Taurische Chersonesus)
 Tabriz
 De tragedie Iphigeneia in Tauris van Euripides